Angelica forsterana är en flockblommig växtart som beskrevs av Harold St.John. Angelica forsterana ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
forsterana